Flavia Iulia Constantia, een dochter van keizer Constantius I Chlorus;
Constantia (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika;
Constantia (wijnstreek), een wijnbouwgebied in Zuid-Afrika;
Een alternatieve naam voor de Roemeense stad Constanța, zie Constanța (stad) en District Constanța;
Vereniging Fanfare Constantia, een Fanfare uit Menaldum;
Constantia (muziekvereniging), een muziekvereniging uit Werkhoven;
WVV Constantia, een voetbalvereniging uit Wanroij;
Constantia (lettertype);
Constantia (pand), een woningbouwcomplex in de Amsterdamse wijk Jordaan;
Constantia (plantage), een koffieplantage in Suriname;
Constantia (orchideeën), een geslacht uit de Orchideeënfamilie;
Constantia, een slakkengeslacht